Ковбич Василій (*1960) ― священик Української Греко-Католицької Церкви, василіянин, душпастир, місіонер, протоархимандрит Василіянського Чину святого Йосафата (2004―2012). Рідний брат Володимира Ковбича.
 Володимир (Ковбич) (*1953) — архієпископ і митрополит архієпархії святого Івана Хрестителя в Куритибі (Бразилія) Української Греко-Католицької Церкви.